Juan Ignacio Montilla peut désigner :

Toponymes

Juan Ignacio Montilla : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo ;
 Juan Ignacio Montilla : capitale de la paroisse civile de Juan Ignacio Montilla de la municipalité de Valera dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme